Melkboerenhondenhaar (ook wel scherensliepershondenhaar of karnemelksboerenhondenhaar) is een spottende of zelfspottende term die niet verwijst naar honden, doch naar mensenhaar.

Hiermee wordt bedoeld haar van een vrij onbestemde, vaak bruingele kleur, dat vaak ook nog weerbarstig is bij het kammen.

Uitdrukking in het Nederlands
Menselijke beharing